Buschenhagen bezeichnet:

 Buschenhagen (Niepars), Ortsteil der Gemeinde Niepars, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Buschenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Buschenhagen (1895–1994),  deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Jutta Buschenhagen-Herzog (* 1943), deutsche Produzentin, Dramaturgin und Redakteurin von Kinderzeichentrickserien und -hörspielen
 Paul Buschenhagen (1904–1993), deutscher Bahnradsportler